Юла́ (, полное имя Юлита Фабишевская (); род. 3 марта 1991, Ломжа) — польская певица. Её дебютный альбом  вышел 14 августа 2012 года. Второй альбом  был выпущен 17 июня 2014 года.

Дискография 
 2012: Na krawędzi
 2014: 180°
 2017: Milion słów

Награды 
В 2012 году Юла стала победителем польской премии Eska Music Awards в категории «Лучший дебют».

Видеография 
 2012: Kiedyś odnajdziemy siebie
 2012: Nie zatrzymasz mnie
 2012: Za każdym razem
 2013: Ślad
 2014: Nieśmiertelni
 2014: Będę za Tobą

Примечания 

Певцы и певицы Польши